Dörries ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Dörries (* 1969), deutsche Journalistin
 Friedrich Dörries (1852–1953), deutscher Forschungsreisender und Tierpfleger
 Hans Dörries (1897–1945), deutscher Geograph
 Hermann Dörries (1895–1977), deutscher Kirchenhistoriker
 Jana Dörries (* 1975), deutsche Schwimmerin
 Maike Dörries (* 1966), deutsche Übersetzerin
 Nadine Dorries (* 1957), britische Krankenschwester und Politikerin (Conservative Party)
 Nora Dörries (* 1984), deutsch-französische Schauspielerin

Dörries steht für:
 Dörries Scharmann Technologie (gegründet 1884), deutscher Werkzeugmaschinenhersteller, aktuell zur Starrag Group gehörig
 Glashütte Dörries, ehemalige Glashütte

Siehe auch: 
 Doerries
 Dörrie
 Dorris